Piane kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Piane Crati, kommun, Kalabrien, Provincia di Cosenza, 
 Piane, Fermo, ort, Marche, Province of Fermo, 
 Piane, Ancona, ort, Marche, Provincia di Ancona 
 Piane, Abruzzo, ort, Provincia di Chieti, 
 Piane, Veneto, ort, Provincia di Vicenza, 
 Piane, Ligurien, ort, Provincia di Genova, 

Robotskapade Italienförgreningar